Смага — прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 1317 носіїв; найбільше — в Городоцькому районі Львівської області.
 Смага Кирило (? — ?) — козак Армії УНР
 Смага Микола Якович (1938—1981) — радянський спортсмен (спортивна ходьба). Заслужений майстер спорту СРСР. Бронзовий призер Олімпійських ігор-1968.
 Смага Олена (* 2000) — українська саночниця.

Примітки 

українські прізвища